Samoa:
 Apolima (tjesnac), tjesnac između 2 najveća otoka Samoe
 Apolima (otok), otok u istoimenom tjesnacu

Brazil:
 Apolima-Arara, indijansko pleme porodice Panoan, naseljeno na obalama rijeke Amônia u brazilskoj državi Acre